Дальневосто́чная нава́га, или вахня́, или тихоокеа́нская нава́га () — морская рыба семейства тресковых. Длина до 50 см (обычно 30—35 см). Распространена в северной части Тихого океана и в Северном Ледовитом океане; в России — в морях, омывающих восточное побережье; заходит в опреснённую и даже пресную воду. Нерест — с января по март. Плодовитость от 4,9 до 680 тысяч икринок. Объект промысла.

Описание 
Максимальная длина тела дальневосточной наваги 55 см, обычно 25—35 см, масса тела до 1,3 кг.

Биология 
Навага — холодолюбивая придонная рыба, обитает в прибрежных зонах Японского, Охотского, Берингова и Чукотского морей. Нагульный период у неё проходит летом на глубинах 30—60 м. В осенне-зимний период стаи рыб перемещаются к берегам для размножения. Некоторые косяки заходят даже в озера и устья рек.

Навага питается различными червями, ракообразными, икрой и молодью других рыб. Половозрелой становится на втором-третьем году жизни. Нерестится в январе—марте при придонной температуре воды от -0,5 до -1,9 °С. Самка вымётывает 4,9—680 тысяч икринок, которые слегка прилипают к подводным предметам. С ростом молодь становится заметнее для хищников, и ей приходится иногда искать убежище под куполом медуз цианей и аурелий.

Хозяйственное значение 
Дальневосточная навага — ценная промысловая рыба. Промысел ведётся вентерями, донными тралами, ставными и закидными неводами. Довольно широко распространён её подледный любительский лов.

Примечания

Литература

Ссылки 
 А. М. Токранов, «Навага — рождающаяся в ледяных водах в разгар зимы»
 

Животные, описанные в 1810 году
Тресковые
Рыбы Тихого океана
Рыбы Северного Ледовитого океана
Промысловая рыба